Le respect est une attitude qui consiste à considérer ce qui a été énoncé et admis dans le passé. Le terme peut également faire référence à :

Titres 
Respect est le titre d'une chanson d'Otis Redding, sortie en 1965 ;
 Respect est le titre d'une chanson de groupe Alliance Ethnik (1995) ;
 Respect Mag, magazine français fondé en 2003 ;
 Respect (Pride) est un film américain de Sunu Gonera, sorti en 2007 ;
 Respect est un film américain de Liesl Tommy, sorti en 2021.

Divers 
Le respect humain  ;
Le Parti du respect, parti politique en Angleterre et au pays de Galles fondé en 2004.

Homonymie de titre